751 може да се отнася за:

 751 година от новата ера
 751 година преди новата ера
 751, число
 751 Файна, астероид
 NGC 751, галактика